Лос-Негрос () — третий по величине остров островов Адмиралтейства, подгруппы архипелага Бисмарка.

География 

На острове находится аэропорт провинции Манус. Связан с Лоренгау, административным центром провинции, который находится на острове Манус, шоссе и мостом. Отделён от острова Манус гаванью Зееадлер.

История 
Лос-Негрос во время Второй мировой войны являлся военной базой Японии, и был захвачен войсками Союзников 29 февраля 1944 года в ходе Сражения за Лос-Негрос в ходе кампании на островах Адмиралтейства.

Острова Адмиралтейства